Mužská dvouhra Gerry Weber Open 2016 probíhala v polovině června 2016. Do singlové soutěže halleského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Trojnásobným obhájcem titulu byla světová trojka Roger Federer, který v semifinále nestačil na Alexandra Zvereva.

Vítězem dvouhry se stal domácí Florian Mayer, který v turnaji startoval díky žebříčkové ochraně. Ve finále zdolal nenasazeného krajana Alexandera Zvereva po třísetovém průběhu 6–2, 5–7 a 6–3. Po lehce zvládnutém prvním setě, měl Mayer ve druhém setu při podání soupeře za stavu 5–4 dva mečboly, která ale Zverev odvrátil a sám set urval poměrem 7–5. V rozhodující sadě brejkl soupeře na 4–2 a vedení už nepustil.

V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour, po téměř pěti letech, kdy triumfoval v Bukurešti.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M Granollers
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= I Karlović
| RD1-score03-1=78
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= A Kuzněcov
| RD1-score04-1=66
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= P Lorenzi
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= T Gabašvili
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= J Sousa
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= D Thiem
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= D Ferrer
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= A Seppi
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Sugita
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= T Fritz
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= B Baker
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= F Mayer
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= L Pouille
| RD1-score15-1=77
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= K Nišikori
| RD1-score16-1=65
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=| RD2-score01-1=67
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= I Karlović
| RD2-score02-1=79
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=
| RD2-team03= T Gabašvili
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= D Thiem
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= A Seppi
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= J Sugita
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= F Mayer
| RD2-score07-1=w/o
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= K Nišikori
| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= D Thiem
| RD3-score02-1=w/o
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= A Seppi
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=PR
| RD3-team04= F Mayer
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= D Thiem
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=PR
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2016
ATP World Tour 2016